Амб'яле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 85 км на північний схід від Тулузи, 19 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 254 осіб у працездатному віці (15-64 років) 201 була активна, 53 — неактивні (показник активності 79,1%, у 1999 році було 68,9%). З 201 активної працювало 170 осіб (97 чоловіків та 73 жінки), безробітних було 31 (16 чоловіків та 15 жінок). Серед 53 неактивних 16 осіб було учнями чи студентами, 19 — пенсіонерами, 18 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 197 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 440,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Амб'яле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн